Norsa ist der Familienname folgender Personen:

 Medea Norsa (1877–1952), italienische Klassische Philologin
 Michele Norsa (* 1948), italienischer Manager